Sezona 2017. je bila 68. sezona svjetskog prvenstva Formule 1.

Vozači i konstruktori 

  TAG Heuer je ustvari Renaultov motor koji nosi to ime zbog sponzorskih razloga.

Momčadske promjene uoči početka sezone 
 Manor Racing se neće natjecati ove sezone u Formuli 1. Momčad je u prosincu 2016. pala u stečaj, a uoči početka nove sezone, nije uspjela pronaći nove kupce koji bi spasili momčad.
 Sauber F1 Team je potvrdio da će ove sezone koristiti Ferrarijevu pogonsku jedinicu iz 2016.

Vozačke promjene uoči početka sezone 

 Kevin Magnussen je iz momčadi Renault Sport F1 Team prešao u američku momčad Haas F1 Team, umjesto Estebana Gutiérreza koji je otišao u prvenstvo Formule E. 
 Nico Hülkenberg je napustio momčad Sahara Force India F1 Team, te otišao u Renault umjesto Magnussena.
 Esteban Ocon je nakon devet utrka odvoženih za Manor Racing prošle sezone, potpisao za Force Indiju, te će prvi put startati od početka sezone.
 Valtteri Bottas je iz momčadi Williams Martini Racing prešao u momčad Mercedes AMG Petronas F1 Team, nakon što je svjetski prvak Nico Rosberg potvrdio povlačenje iz Formule 1.
 Lance Stroll, prvak Europske Formule 3, debitirat će u Formuli 1 u Williamsu umjesto Bottasa. 
 Pascal Wehrlein je napustio momčad Manor Racing, te prešao u Sauber F1 Team, umjesto Felipea Nasra. 
 Kao zamjena za Jensona Buttona koji se oprostio of Formule 1 na kraju prošle sezone, Stoffel Vandoorne je dobio stalno mjesto u McLarenu, nakon što je odvozio jednu utrku za tu momčad prošle sezone kao zamjena za tada ozlijeđenog Fernanda Alonsa.

Vozačke promjene tijekom sezone 
 Pascal Wehrlein je, zbog ozljede na utrci Race of Champions, propustio prve dvije utrke sezone. Zamijenio ga je Antonio Giovinazzi.
 Fernando Alonso je propustio Veliku nagradu Monaka, zbog nastupa na utrci 500 milja Indianapolisa. Zamijenio ga je Jenson Button.
 Felipe Massa nije nastupao na Velikoj nagradi Mađarske, zbog povišene temperature i umora. Zamijenio ga je Paul di Resta.
 Pierre Gasly je zamijenio Daniila Kvyata na Velikoj nagradi Malezije i Velikoj nagradi Japana. Razlog tome je bila bolja procjena Gaslyjevih vozačkih spospobnosti za sljedeću sezonu, kao i činjenica da Kvyat nije pokazao svoj pravi potencijal do sada. Kvyat je do kraja sezone nastupio još samo na VN SAD-a.
 Carlos Sainz Jr. je zamijenio Jolyona Palmera na posljednje četiri utrke sezone, zbog toga što Palmer svojim rezultatima nije opravdao angažman u momčadi.
 Brendon Hartley je zamijenio Pierra Gaslyja na Velikoj nagradi SAD-a, zbog Gaslyjevog nastupa u japanskoj Super Formuli. Nakon što je Sainz prešao u Renault, Toro Rosso je potvrdio da će Gasly, osim na VN SAD-a, voziti posljednje utrke sezone, a Hartley će do kraja sezone mijenjati Kvyata.

Kalendar

Kalendarske promjene uoči početka sezone 

 Velika nagrada Kine i Velika nagrada Bahreina su zamijenili mjesta u rasporedu za sezonu 2017.
 Utrka u Bakuu mijenja službeni naziv iz Velika nagrada Europe u Velika nagrada Azerbajdžana.
 Velika nagrada Njemačke ispala je iz kalendara svjetskog prvenstva Formule 1 zbog financijskih problema vlasnika staze u Nürburgringu, a Hockenheim nije bio spreman dvije godine za redom organizirati utrku.

Sistem bodovanja

Poredak

Poredak vozača

Poredak konstruktora

Statistike

Vodeći vozač i konstruktor u prvenstvu
U rubrici bodovi, prikazana je bodovna prednost vodećeg vozača / konstruktora ispred drugoplasiranog, dok je žutom bojom označena utrka na kojoj je vozač / konstruktor osvojio naslov prvaka.

Izvori

Vanjske poveznice
 Službena stranica Formule 1 - formula1.com
 Formula 1 2017. Stats F1

 2017